Richard Graeme, soldato anglo-irlandese (XVI-XVII sec.)
Sir Richard Graham, nobile e politico inglese (1583-1654)
Richard Graham, I visconte di Preston, politico e diplomatico inglese (1648-1695)
Richard Robert Graham, speziale inglese (1735-1816)
Richard Graham, attore statunitense (1915-1992)
Richard Dalziel Graham, pedagogo britannico (-1920)
Richard Graham, storico brasiliano naturalizzato statunitense (1934)
Richard Graham, calciatore australiano (1946)
Richard Graham, politico britannico (1958)
Richard Graham, attore britannico (1960)
Richard Graham, rugbista australiano (1972)
Richard Graham, calciatore britannico (1974)
Richard Graham, calciatore irlandese (1979)
Richard H. Graham, vescovo statunitense
Richard Graham, montatore statunitense